

Sigles 

GPU peut désigner :
 Graphics processing unit (en français, processeur graphique) ;
 GPU ou Guépéou (en russe, ), une police politique soviétique entre 1922 et 1934 ;
 , un groupe générateur d'énergie externe permettant le démarrage d'un avion, de manière similaire à un Groupe auxiliaire de puissance.

Autre 
GPU peut aussi désigner :
 GPU, un film allemand réalisé par Karl Ritter, sorti en 1942.